Фрис-Нильсен — фамилия. Известные носители:
 Фрис-Нильсен, Йенс Ове (род. 1960) — датский шахматист.
 Фрис-Нильсен, Нильс Йорген (род. 1958) — датский шахматист. Старший брат Й. О. Фрис-Нильсена.